Il doppio del Maia Challenger 2019 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2019.

Essendo la prima edizione dopo il ripristino del torneo dall'ultima edizione del 2002, non si aveva alcun detentore.

Il torneo è stato vinto da Andre Begemann e Daniel Masur, che hanno battuto in finale Guillermo García López e David Vega Hernández con il punteggio di 7-62, 6-4.

Teste di serie

  Romain Arneodo /  Nicholas Monroe (primo turno)
  Tomislav Brkić /  Ante Pavić (quarti di finale)

  Luca Margaroli /  Andrea Vavassori (primo turno)
  Scott Clayton /  Purav Raja (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Maia Challenger 2019